Die Primeira Divisão 1950/51 war die 17. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. September 1950 und endete am 18. März 1951.

Den Meistertitel sicherte sich zum sechsten Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1950-51 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1950/51